Le nom de Baie des Français a été donné à plusieurs baies dans le monde :
 la Baie Lituya en Alaska ;
 la Baie Andovobazaha, une partie de la Baie de Diego-Suarez à Madagascar.